Frank Puaux (1844-1922), pasteur et historien français
 Gabriel Puaux (1883-19700) homme politique français
 Paul Puaux (1920-1998), festivalier français